Catharina steht für:

 Catharina (Mondkrater), Einschlagkrater auf dem Mond
 Catharina (1810), deutscher Segler

Siehe auch:
 Catarina
 Catharinakerk
 Katharina (Begriffsklärung)